Нижние Горки — название населённых пунктов в России:

 Нижние Горки — деревня в Малоярославецком районе Калужской области.
 Нижние Горки — деревня в Порховском районе Псковской области.